Az az-zavijai csata két összecsapást is jelenthet, mindkettőre 2011-ben, a líbiai polgárháború idején került sor:
Első az-zavijai csata - február 24. - március 10. között
Második az-zavijai csata - június 11. - 12.